Bad Education kan syfta på:

 Bad Education (film, 2019) – en amerikansk biografisk dramakomedi från 2019
 Bad Education (låt av Tilly and the Wall) – en låt från 2006 av Tilly and the Wall
 The Bad Education Movie – en brittisk TV-film från 2015